Tyrkisk har flere betydninger:

 Tyrkiet – ting eller personer, som har tilknytning til Tyrkiet.
 Tyrkisk (sprog) – et sprog.

Se også:
 Tyrkiske  sprogfamilie –